«Последняя охота» — советский фильм 1979 года режиссёра Игоря Шешукова.

Сюжет 
1920-е годы. На Крайнем Севере ещё не установлена Советская власть. На отдалённый склад фактории у моря местные жители по-привычке свозят меха. Иностранная шхуна под командой капитана Хорсфилда прибывает сюда чтобы по дешёвке скупить пушнину, но узнав о безвластии, решают просто забрать «ничейные» ценности. Но на их пути встаёт молодой учитель коммунист Сергей, поднимающий жителей на бой с интервентами…
Сюжет чем-то напоминает рассказы Джека Лондона. Для актёра в сценарии есть притягательная и я бы сказал, любопытная фактура.
Картину определяли как «советский вестерн», действие её разворачивается в динамичном темпе и в ней много сцен с погонями и перестрелками.

В ролях 
 Юрий Богатырёв — Сергей
 Олег Борисов — Джон Хорсфилд, капитан шхуны
 Николай Гринько — Иван Сергеевич Шатохин, хозяин фактории
 Максим Мунзук — Келеуге, охотник
 Альгимантас Масюлис — Стэн Стюарт
 Алексей Ооржак — Гамелькот
 Иван Бортник — Риф, член экипажа шхуны
 Валентин Букин — Прайс, член экипажа шхуны
 Алексей Жарков — Дрейс, член экипажа шхуны
 Сергей Попов — Кардиф, член экипажа шхуны
 Афанасий Тришкин — Шульц, член экипажа шхуны
 Анатолий Рудаков — член экипажа шхуны
 Александр Пашутин — член экипажа шхуны
 Борис Бады-Сагаан — житель стойбища
 Александр Салчак — житель стойбища
 Буда Вампилов — эпизод
 Анзат Куулар — эпизод
 Болот Бейшеналиев — эпизод
 Николай Рыбников — эпизод

 Съёмки 
Съёмки велись на Кольском полуострове под Кировском — в Хибинах, на озере Вудъявре.

 Критика 
 Владимир Шапошников'' — Широкий экран и пустующий зал // Сибирские огни, № 7, 1982. — стр. 152—164

Примечания

Источники 
 Последняя охота // Советские художественные фильмы: 1978—1979 / М. Павлова, В. Семерчук. — М.: Нива России, 1998. — 343 с. — стр. 258
 Последняя охота // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / С. Землянухин. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 345

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1979 года
Истерн
Фильмы студии «Ленфильм»